Mellet peut désigner :

Un Patronyme 
 Alain Mellet (1882-1932), journaliste français ;
 Bernard Mellet, alpiniste français ;
 Charles Marc Louis de Mellet (1760-1811), général de division Vaudois au service de la Hollande puis de la France 
 Daniel Mellet, arbitre suisse de football.
 Henri Mellet (1852–1926), architecte rennais, fils de Jacques et père d'Alain ;
 Jacques Mellet (1807-1876), architecte ;
 Jules Mellet, architecte, fils de Jacques ;
 Luc Mellet (1961), prêtre catholique français.

Un Toponyme 
 Mellet est un village qui fait partie de la commune des Bons Villers, en Belgique.

Homonymie de patronyme